Grant Henry Hill (ur. 5 października 1972 w Dallas) – amerykański koszykarz, występujący na pozycji niskiego skrzydłowego, mistrz olimpijski z Atlanty. Swoją karierę zakończył 2 czerwca 2013, jako zawodnik Los Angeles Clippers. Obecnie analityk koszykarski NBA TV oraz współwłaściciel zespołu Atlanta Hawks.

W 1990 wystąpił w meczu gwiazd amerykańskich szkół średnich - McDonald’s All-American.

Mierzący 203 cm wzrostu koszykarz studiował na uniwersytecie Duke (dwa tytuły mistrza NCAA). Do NBA został wybrany z 3. numerem w drafcie 1994 przez Detroit Pistons. Szybko stał się gwiazdą ligi, w pierwszym roku gry został debiutantem roku (wspólnie z Jasonem Kiddem). Jako pierwszy rookie w historii został wybrany do udziału meczu gwiazd NBA z największą liczbą głosów. W sumie brał w nim udział siedmiokrotnie.

Niezwykle wszechstronny zawodnik (point forward), w sezonie 1995/1996 był liderem zespołu w trzech najważniejszych statystykach - punktów, zbiórek i asyst. Wyczyn ten powtórzy jeszcze dwukrotnie. Znalazł się w składzie reprezentacji na igrzyska w Atlancie. Koszykarzem Pistons był do 2000, kiedy to odszedł do Orlando Magic. W tym okresie zaczęły się problemy Hilla z kontuzjami - przez siedem lat (2000-2007) tylko dwa razy rozegrał więcej niż połowę spotkań w sezonie regularnym, a sezon 2003/04 stracił całkowicie. Po zakończeniu kontraktu w Orlando - latem 2007 - został graczem Suns. W 2012 roku podpisał dwuletni kontrakt z Los Angeles Clippers.

Grant Hill przez całą swoją karierę w NBA nosi na koszulce nr 33 (taki sam jak w college’u). W 2013 roku ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Osiągnięcia

NCAA 
 2-krotny mistrz NCAA (1991, 1992)
 Wicemistrz NCAA (1994)
 Obrońca Roku NCAA (1993 według NABC)
 Zawodnik Roku Konferencji ACC (1994)
 Wybrany do:
 I składu:
 All-American (1994)
 All-ACC (1993, 1994)
 NCAA Final Four (1992, 1994 przez AP)
 II składu:
 All-American (1993)
 All-ACC (1992)
 turnieju ACC (1991, 1992, 1994)
 Akademickiej Galerii Sław koszykówki (2014)
 Uczelnia zastrzegła należący do niego numer 33

NBA 
 7-krotnie wybierany do udziału w meczu gwiazd NBA (1995–1998, 2000–01, 2005). Z powodu kontuzji nie wystąpił w 2001 roku.
 Debiutant roku NBA (1995)
 Wybrany do:
 I składu:
 NBA (1997)
 debiutantów NBA (1995)
 II składu NBA (1996, 1998–2000)
 Laureat:
 NBA IBM Award (1997)
 NBA Sportsmanship Award (2005, 2008, 2010)
 Zawodnik:
 miesiąca NBA (styczeń 1997)
 tygodnia NBA (6-krotnie – 17.03.1996, 19.01.1997, 6.04.1997, 2.05.1999, 9.01.2000, 21.11.2004)
 Debiutant miesiąca NBA (listopad 1994)

Reprezentacja 
  Mistrz:
 olimpijski (1996)
 Ameryki U–18 (1990)
  Brązowy medalista igrzysk panamerykańskich (1991)
 Lider igrzysk olimpijskich w przechwytach (1996)

Inne 
 Wybrany do Koszykarskiej Galerii Sław im. Jamesa Naismitha (2018)

Statystyki

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Hilla 
 Profil zawodnika na NBA.com 

Amerykańscy koszykarze
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1996
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Koszykarze NCAA All-American
Koszykarze Detroit Pistons
Koszykarze Orlando Magic
Koszykarze Phoenix Suns
Koszykarze Los Angeles Clippers
Ludzie urodzeni w Dallas 
Urodzeni w 1972
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze Parade High School All-Americans
NBA All-Stars
Członkowie Akademickiej Galerii Sław Koszykówki